Osoby o tym nazwisku:
 Hubert Czerniawski – polski żużlowiec
 Igor Czerniawski – rosyjski muzyk
 Józef Czerniawski – polski malarz
 Roman Czerniawski – polski wojskowy i polityk
 Ryszard Czerniawski – polski prawnik i ekonomista
 Wiktor Czerniawski – radziecki wojskowy